Miejscowości w Brazylii:
 Areias – miasto w stanie São Paulo
 Areias – miejscowość w stanie Mato Grosso do Sul
Miejscowości w Portugalii:
 Areias – miejscowość w gminie Barcelos
 Areias – miejscowość w gminie Ferreira do Zêzere
 Areias – miejscowość w gminie Santo Tirso